Darklands — второй студийный альбом шотландской рок-группы The Jesus and Mary Chain, изданный в 1987 году.

Об альбоме 
Darklands является поворотным моментом в звучании группы, которое отходит от дикого шума Psychocandy в сторону более мелодичного инди-рока. Этот альбом Джим и Уильям Рейд записали вдвоём, братья взяли на себя бас-гитару Дугласа Харта, а ударные Бобби Гиллеспи были заменены драм-машиной. Гиллеспи начал карьеру вокалиста в Primal Scream и впоследствии записал кавер на заглавную песню Darklands.

Список композиций

Участники записи 
 Джим Рейд — вокал, гитара, бас-гитара, драм-машина
 Уильям Рейд — вокал, гитара, бас-гитара, драм-машина

Примечания

Ссылки 
 Darklands на сайте Discogs

Альбомы The Jesus and Mary Chain
Альбомы Blanco y Negro Records